Příjmení Bacher nosí více různých osobností:

 Andrej Bacher (1885–1945) – významný občan Žiliny a slovenský národovec, ředitel Slovenské banky
 Franz Bacher (1884–1945) – československý politik německé národnosti
 Gottfried Bacher (1838–1897) – rakouský důlní odborník, ředitel Pražské železářské společnosti, nechvalně známý potlačením stávky horníků v Kladně v roce 1889
 Rudolf Bacher – vícero nositelů:
 Rudolf Bacher (výtvarník) (1862–1945) – rakouský malíř a sochař
 Rudolf Bacher (lékař) (1877–1925) – moravský lékař, rentgenolog, průkopník radioterapie

ženy
 Barbara Bacher (* 1982) – rakouská sportovní lezkyně
 Sabine Bacher (* 1984) – rakouská trenérka a sportovní lezkyně, sestra Barbary Bacher
 Sandy Bacherová (* 1968) – americká zápasnice, judistka a volnostylařka

jiné
 Vila Bachrovna (Kladno) – vila v Kladně, sídlo ředitelů hutí
 Vila Bachrovna (Nouzov) – Bacherova letní vila na Nouzově
 Bacherova vila – kulturní památka v Žilině na Slovensku, nazvaná po řediteli banky Andreji Bacherovi, sídlo první slovenské vlády
 
podobné
 Becher – rozcestník